Canindé kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Canindé de São Francisco (ort), Sergipe, 
 Canindé (kommun), Ceará, 
 Canindé (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar